Onderdistrict in Indonesië
 Ngemplak (Sleman), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
 Ngemplak (Boyolali), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Ngemplak (Gebang), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Ngemplak (Kalikotes), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Ngemplak (Karangnongko), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Ngemplak (Kartasura), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Ngemplak (Lasem), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Ngemplak (Mranggen), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Ngemplak (Windusari), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java